Jeff Davis County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Jeff Davis County, Georgia 
 Jeff Davis County, Texas